Danilo Andrenacci (1978-), coureur cycliste italien,
 Maida Andrenacci (1982-), actrice argentine.

Patronyme italien